Fényes, Békéscsaba egyik városrésze
 Fényes, (Feneș) település Krassó-Szörény megyében, Romániában